C16 steht für:
 Chrysler C16, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1937
 Commodore 16, ein Acht-Bit-Heimcomputer von Commodore
 Hauptstraße C16, eine Straße in Namibia
 HMS C16, ein britisches U-Boot der C-Klasse
 Caldwell 16, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-16 steht für:
 Autopista C-16, eine Autobahn in der spanischen Region Katalonien
 USS Chattanooga (C-16), ein Kreuzer der US-Navy
 C-16: Spezialeinheit FBI, eine US-amerikanische Fernsehserie
 C-16, ein Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron#Produktreihe

C16